Выборы президиума Словении проходили 8 и 22 апреля 1990 года. Избиратели голосовали за 4 членов Президиума и, впервые, за Президента Президиума.

В президиум были избраны Кирил Злобик, Иван Оман, Матьяж Кмекл и Душан Плут, президентом президиума стал Милан Кучан.

Результаты

Президентские выборы

Выборы Президиума

Примечания 

Словения
Президентские выборы в Словении
1990 год в Словении